La saison 2000-2001 est la huitième saison des championnats de hockey sur glace de Slovaquie : l’, la première division, la , second échelon et des autres divisions inférieures.

Saison régulière

Séries éliminatoires

Quarts de finale 

 HKm Zvolen - MHC Martin  3:0  (9:2, 6:3, 2:1)
 HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš  3:0  (5:4 a.p., 9:1, 7:3) 
 HK ŠKP Poprad - HC Košice  3:0 (3:2, 4:3, 2:1)
 Dukla Trenčín – HK 36 Skalica  3:2  (2:4, 3:0, 4:2, 0:5, 3:1)

Demi-finales 

 HKm Zvolen - HK ŠKP Poprad  3:0  (6:2, 4:2, 3:0)
 HC Slovan Bratislava - Dukla Trenčín  2:3  (6:1, 3:4, 2:3 a.p., 5:2, 2:3 a.p.)

Finale 
 HKm Zvolen - Dukla Trenčín  3:1  (6:0, 3:1, 1:2, 6:3)

Effectif champion 2000-2001 - HKm Zvolen 
 Gardiens de but : Rastislav Rovnianek, Peter Ševela  
 Défenseurs : Pavel Augusta, Roman Čech, Milota Florián, Peter Klepáč, Vladimír Konôpka, Pavel Kowalczyk, Dušan Milo, Martin Mráz, Róbert Pukalovič, Rastislav Štork  
 Attaquants : Jozef Čierny, Ondřej Kavulič, Peter Konder, Michal Longauer, Roman Macoszek, Kamil Mahdalík, Igor Majeský, Ladislav Paciga, Ján Plch, Dušan Pohorelec, Andrej Rajčák, Richard Šechný, Gabriel Špilár, Jaroslav Török, Rostislav Vlach, Petr Vlk  
 Entraîneurs : Ernest Bokroš, Peter Mikula

Références

Voir aussi 

Saison du championnat de Slovaquie de hockey sur glace
Slovaquie
Sport en Slovaquie en 2000
2001 en Slovaquie